La pâque (hébreu :  pessa'h, latin : pascha) désigne dans la Bible une offrande particulière, initialement prescrite aux chefs de famille avant la survenue de la dixième plaie. Réalisée le quatorzième jour du premier mois de l’année biblique, elle est suivie d’une semaine sainte, appelée dans la Bible « fête des Azymes ».

Cette fête majeure du judaïsme devient aussi celle du christianisme car le dernier repas de Jésus est probablement celui de la nuit de la pâque. Il est cependant décidé lors du premier concile de Nicée de distinguer la Pâque chrétienne de la Pâque juive et de l’assigner au dimanche suivant le quatorzième jour du premier mois lunaire du printemps. Cette décision n’est pas appliquée par toutes les églises.

Fête religieuse 

Pâque peut donc actuellement désigner :
 la fête juive de Pessa'h, célébrée à date fixe dans le calendrier hébreu le 14 nissan mais mobile dans le calendrier grégorien, du fait de l’inadéquation entre les deux calendriers
 la Pâque des Églises orthodoxes et orientales, fête religieuse mobile liée au calendrier solaire julien (alors que Pâques est une fête religieuse des Églises chrétiennes occidentales, liée au calendrier solaire grégorien).
 la Pâque quartodécimaine, fête religieuse mobile de certaines Églises, liée aussi au calendrier lunaire juif.

Patronyme 

Pâque peut aussi être un patronyme apparenté à Pasquier et porté par :
 Désiré Pâque (1867-1939), musicien belge
 Simon Paque (1898-1977), homme politique belge
 Luc Paque (1962-), homme politique belge
 Nathalie Pâque (1977-), chanteuse belge

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme